Henry Wilson peut désigner :
 Henry Wilson (1812-1875), vice-président des États-Unis ;
  (1857-1932), diplomate américain ;
  (1861-1954), amiral américain durant la Première Guerre mondiale ;
  (H.V. Wilson) (1863-1939), zoologiste américain spécialisé en biologie marine ;
 Henry Hughes Wilson (1864-1922), maréchal britannique de la Première Guerre mondiale, assassiné par l'IRA ;
  (1865-1914), joueur de cricket australien ;
 Henry Maitland Wilson (1881-1964), maréchal britannique.
 Henry Wilson, capitaine britannique, dirigeant l'Antelope